Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1978 nastoupilo osm hráčů. Turnaj vyhrál třetí nasazený Američan Vitas Gerulaitis, když ve finále porazil krajana Eddieho Dibbse hladce po setech 6–3, 6–2 a 6–1.

Nasazení hráčů

Pavouk 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| teamwidth=16

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Björn Borg
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Dick Stockton
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=1
| RD1-score2-4=0
| RD1-score2-5= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Vitas Gerulaitis
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Raúl Ramirez
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=1
| RD1-score4-5= 

| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Eddie Dibbs
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3='''6
| RD1-score5-4= 
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Ilie Năstase
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=0
| RD1-score6-4= 
| RD1-score6-5= 

| RD1-seed7=7
| RD1-team7=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1978
Sport v USA v roce 1978